Henri Estienne (starszy) (1460–1520) – założyciel drukarni Estiennów 
 Robert Estienne (1503–1559) – spadkobierca drukarni Henriego Estienne'a 
 Charles Estienne (1505–1564) – drukarz, medyk, drugi syn Henriego
 Henri Estienne (młodszy) (1531–1598) – drukarz, wnuk Henriego Estienne'a